Calloway ist der Familienname folgender Personen:
 Blanche Calloway (1904–1978), US-amerikanische Sängerin, Bandleaderin und Medienfrau
 Cab Calloway (1907–1994), US-amerikanischer Jazzsänger und -bandleader
 Chris Calloway (1945–2008), US-amerikanische Jazzsängerin
 Jordan Calloway (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Vanessa Bell Calloway (* 1957), US-amerikanische Filmschauspielerin

Sonstiges:
 Calloway County, Verwaltungseinheit in Kentucky

im NRHP gelistete Objekte:
 Calloway County Courthouse, in Murray, Kentucky, ID-Nr. 86000287
 Calloway House, in Eminence, Kentucky, ID-Nr. 88002886
 Thomas J. Calloway House, in Lanham, Maryland, ID-Nr. 05000148

Siehe auch:
 Callaway